Osocor IV (Osorkon IV) ou Aajeperra-Osocor, foi o último rei da  XXII dinastia egípcia; governou de 730 a.C. a 715 a. C.
Foi filho de Sheshonq V e Tadibastet II. Foi rei de Tânis e do nordeste do delta do Nilo.

O seu reinado aparece num período em que o antigo Egito é governado por reis de quatro diferentes dinastias. A XXIII dinastia egípcia, que tem o poder nas mãos de Iupute II e governa a partir da cidade de Leontópolis, a XXIV dinastia egípcia, cujo representante é Tefenacte, na cidade de Saís, e ainda Bócoris, da XXV dinastia egípcia, e por fim cuxita, que é regida por Piiê e Xabaca. Osocor IV para controlar o país vai aliar-se a Iupute II e a Tefenacte, para tentar evitar o fortalecimento de Piiê, rei de Napata.

Titulatura

 A Mitologia Egípcia, Gama Editora, Dep. Legal nº 157043/00, 1ª edição Junho de 2001. (Portugal)
 Os Faraós, Gama Editora, Dep. Legal nº 157042800, 1ª edição Setembro de 2001. (Portugal)
 Maravilhas do Egipto, Gama Editora, Dep. Legal nº 157013/00, 1ª edição Março de 2002. (Portugal)

 

 

 

 

Faraós da XXII dinastia egípcia